Wu’an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wu'an Shi, härad, Hebei, 
 Wu'an (köping), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar